Tacitus ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite westlich des Mare Nectaris, östlich des Kraters Almanon und südöstlich von Abulfeda.
Der Kraterrand ist mäßig erodiert, der Kraterboden uneben mit konzentrischen Strukturen.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem römischen Historiker Tacitus offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Tacitus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)